De TCR International Series 2015 was het eerste seizoen van de TCR International Series. Het kampioenschap bestond uit 22 races, verdeeld over 11 raceweekenden.

De Zwitser Stefano Comini werd uitgeroepen als de eerste winnaar van het kampioenschap.

Teams en coureurs

Kalender

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.

Rijders

2015
Autosport in 2015